Kovačić, traducibile in italiano come Kovacic, è un cognome popolare in Croazia, dove è il settimo cognome più diffuso del paese. In Slovenia, l'analogo cognome Kovačič è invece il quarto più diffuso. In Ungheria, il cognome corrispondente è Kovacsics. Dal punto di vista etimologico, sono patronimici del cognome Kovač, letteralmente 'Fabbro', e significa quindi Fabbri, Del Fabbro o De Fabbri. Può essere riferito alle seguenti persone:

 Ante Kovačić (1854-1889) – scrittore croato
 Antun Kovacic (1981) – calciatore australiano
 Bruno Kovačić (1967) – musicista croato
 Dragan Kovačić (1939-1999) – ex cestista croato
 Emilijo Kovačić (1968) – ex cestista croato
 Ivan Goran Kovačić (1913-1943) – poeta croato
 Mateo Kovačić (1994) – calciatore croato
 Miklós Kovacsics (1953) – ex giocatore di pallamano ungherese
 Miljenko Kovačić (1973-2005) – calciatore croato
 Sonja Kovačić-Tajčević (1894-1968) – pittrice croata
 Viktor Kovačić (1874-1924) – architetto croato
 Zdravko-Ćiro Kovačić (1925-2015) – ex pallanuotista croato